Skänninge kan syfta på:

 Skänninge – en ort i Mjölby kommun 
 Skänninge stad – en tidigare kommun i Östergötlands län 1100/1200-tal–1970
 Skänninge församling – en församling i Linköpings stift
 Skänninge församling (före 2006) – en tidigare församling i Linköpings stift
 Skänninge distrikt – ett distrikt i Mjölby kommun och Östergötlands län 2016–